Алекса́ндр Григо́рьевич Фёдоров:
 Фёдоров, Александр Григорьевич (1882 — после 1931) — рабочий, депутат Государственной думы II созыва.
 Фёдоров, Александр Григорьевич (1909—1986) — советский политик.